Okręty US Navy o nazwie USS "Magpie":

Pierwszy "Magpie" (AMc-2) był trałowcem typu Pipit. Został zbudowany jako "City of San Pedro" w 1936, nabyty przez US Navy w 1940, przerobiony z trawlera rybackiego na trałowiec. Został zwrócony poprzedniemu właścicielowi 5 lutego 1945.
Drugi "Magpie" (AM-418) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 11 sierpnia 1945.
Trzeci "Magpie" (AMS-25) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135).  Był w służbie w latach 1943-1950.
Czwarty "Magpie" (AMCU-29) był byłym dużym okrętem desantowym piechoty "LCI(L)-944". Został przemianowany i przeklasyfikowany 7 marca 1952. Został zezłomowany po krótkim okresie służby w pobliżu Kanału Panamskiego

Magpie